XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
 XV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu